Het ATP-toernooi van Buenos Aires (met de officiële naam Argentina Open) werd gespeeld van 7 tot en met 13 februari 2005. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Buenos Aires Lawn Tennis Club in de Argentijnse stad Buenos Aires.

Het toernooi van 2005 trok 57.999 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Buenos Aires
ATP-toernooi van Buenos Aires